Tvrdý je také příjmení:

 Bohuslav Tvrdý (1897–1946), český dirigent a hudební skladatel
 Jan Tvrdý (* 1970), český politik a podnikatel, místopředseda ČSSD
 Josef Tvrdý (1877–1942), český filosof a psycholog, zastánce positivismu
 Juraj Tvrdý (1780–1865), slovenský kanovník, duchovní, národní buditel a podporovatel slovenské literatury
 Bedřich Tvrdý (1914 - 1942)válečný letec, je po něm pojmenovaná ulice v Praze 18 - Letňanech
 Martin Tvrdý viz Bonus (rapper)